Chaikovski en su transliteración del ruso al español, hace referencia a:

 Czajkowski, apellido de origen polaco.
 Piotr Ilich Chaikovski (1840-1893), compositor ruso cuyas obras forman parte del repertorio más difundido de la música clásica.
 Chaikovski (ciudad), en Rusia.
 Círculo Chaikovski, grupo revolucionario ruso del siglo XIX.
 Concurso Internacional Chaikovski, de música clásica.